«Три цвета: Синий» (, 1993) — художественный фильм режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского. Первая часть трилогии «Три цвета».

Сюжет 
Осень 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и дочь Анну. Она обрывает все связи с прошлым и уходит в себя, переезжает из загородного дома в Париж, где её никто не знает. Музыка мужа, в которой она, как выясняется, принимала куда большее участие, чем считала, исцеляет её и возвращает к жизни.

В ролях 
 —

Награды и номинации

Награды 
 1994 — Премия «Сезар»
 Лучшая актриса — Жюльет Бинош
 Лучший монтаж — Жак Витта
 Лучший звук — Жан-Клод Ларё, Вильям Флаголле
 1994 — Премия «Гойя»
 Лучший европейский фильм
 1993 — Венецианский кинофестиваль
 Премия «Золотой лев» — Кшиштоф Кесьлёвский
 Лучшая операторская работа (Golden Osella) — Славомир Идзяк
 Лучшая актриса (Volpi Cup) — Жюльет Бинош

Номинации 
 1994 — Премия «Сезар»
 Лучшая операторская работа — Славомир Идзяк
 Лучший режиссёр — Кшиштоф Кесьлёвский
 Лучший фильм — Кшиштоф Кесьлёвский
 Лучшая музыка к фильму — Збигнев Прайснер
 Лучший сценарий — Кшиштоф Песевич, Кшиштоф Кесьлёвский
 Наиболее многообещающая актриса — Флоранс Пернель
 1994 — Премия «European Film Awards»
 Лучший фильм — Марен Кармитц
 1994 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший фильм на иностранном языке
 Лучшая оригинальная музыка — Збигнев Прайснер
 Лучшая драматическая актриса — Жюльет Бинош

См. также 
 Три цвета: Белый
 Три цвета: Красный

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы Кшиштофа Кеслёвского
Фильмы Франции 1993 года
Фильмы Польши 1993 года
Фильмы Швейцарии 1993 года
Фильмы о депрессии‎
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Canal+
Фильмы MK2 Productions
Фильмы CAB Productions
Фильмы CED Productions